Le  Grand Prix moto de Catalogne 2012 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2012.

La compétition s'est déroulée du  au  sur le circuit de Catalogne devant plus de 79 351 spectateurs (141 451 sur les 3 jours).

C'est la  du Grand Prix moto de Catalogne.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des Moto3

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
Sport en Espagne en 2012
Sport en juin 2012